Il singolare del Gerry Weber Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato a causa della troppa fatica accumulata durante il corso della stagione.

Tomáš Berdych ha vinto in finale 7–5, 6–4, contro Marcos Baghdatis.

Teste di serie

  Roger Federer (ritirato)
  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  James Blake (quarti)
  Tomáš Berdych (campione)

 Richard Gasquet (primo turno) 
 Michail Južnyj (quarti) 
 David Nalbandian (primo turno) 
 Marcos Baghdatis (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 2007
ATP Tour 2007